До Списку найвищих вершин світу включені тільки ті вершини, які можна розглядати як самостійні гори. Багато гір мають кілька вершин (піків). Вони включені до списку із загальноприйнятою нумерацією римськими цифрами. Також в таблицю увійшли тільки ті вершини, які мають різницю по висоті (перевищення) з поруч розташованими більш високими вершинами (батьківськими горами) як мінімум 500 м. Виняток зроблено для вершин, які не проходять за критерієм перевищення, але які загальноприйнято вважати незалежними (вони не враховуються в стовпчику «місце»). До таблиці увійшли вершини, загальноприйнята висота яких перевищує 7200 метрів.

Існують різночитання за різними джерелами висоти окремих вершин.

Всі 117 найвищих вершин світу розташовані в центральній і південній Азії.

Список найвищих гір світу

За континентом

Позаземні гори

Див. також 
 Восьмитисячники
 Список гір за відносною висотою
 
 
 Олімп — найвища гора Сонячної системи
 Сім вершин — найвищі вершини континентів
 Список гір за абсолютною висотою

Зауваги 
  Вершини без номера місця мають відносну висоту менше 500 м, і не є самостійними вершинами, а належать до масиву найближчої вищої вершини.

Примітки

Література 
 «High Asia: An Illustrated History of the 7,000 Metre Peaks» by Jill Neate (Mountaineers Books 1990)
 «The Maps of Snow Mountains in China» by Mi Desheng (Chinese Academy of Science, 1990s)
 «Nepal Topographic Maps» by the Finnish Meteorological Inst. (Nepalese Survey Dept., 1990s)
 Soviet military 1:100,000 topographic maps (most from 1980—1981)
 The «High Mountain Info» section of the «High Mountain Sports Magazine» (1990—2005) (now Climb Magazine)
 Some other topographic maps and much from the external links listed above.

Посилання 
 Summitpost  (Список містить детальні описи приблизно половини зі 100 найвищих вершин)
 Prominence lists  (У списку містяться всі вершини світу з перевищенням > 1450 м)
 Alpine Club Himalayan index  (Гімалайський журнал містить найточнішу інформацію щодо історії сходжень, в тому числі на маловідомі вершини)
 Discussion of frequently misquoted elevations 
 BlankontheMap site on mountains of Northern Kashmir 
 Digital elevation data, including all the above peaks and many more worldwide 
 Hispar area: expedition reports and maps
 List of highest mountains down to 6750 metres  (Один з найповніших списків вершин понад 6750 м)
 Найвищі гори Землі